

Personen 
 Giel Haenen, een Nederlands voormalig voetballer,
 Hugo Haenen, een Nederlands acteur,
 Marcel Haenen,  een Nederlandse journalist,
 Paul Haenen, een Nederlands acteur, cabaretier, stemacteur, etc.

de Haenen 
 Frédéric de Haenen, een Nederlandse schilder en illustrator.